Walk on Water ("camminare sull'acqua" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Walk on Water – album di Jerry Harrison del 1990
 Walk on Water – album degli UFO del 1995
 Walk on Water – singolo degli Aerosmith del 1995
 Walk on Water – album dei Katrina and the Waves del 1997
 Walk on Water – singolo di Basshunter del 2009
 Walk on Water – singolo di Ira Losco del 2016
 Walk on Water – singolo dei Thirty Seconds to Mars del 2017
 Walk on Water – singolo di Eminem del 2017

Cinema 
 Walk on Water – Camminare sull'acqua, episodio di Grey's Anatony